Итё — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Итё, Каори (род. 1984) — японская спортсменка, борец вольного стиля, четырёхкратная олимпийская чемпионка 2004, 2008, 2012 и 2016 годов,
 Итё, Тихару (род. 1992) — японская спортсменка (борьба), чемпионка мира 2003 года в весовой категорий до 51 кг.